Rollot (kaas)
 Rollot (Somme)